Il dancehall pop o dancehall-pop è un sottogenere del genere dancehall giamaicano che ha avuto origine nei primi anni 2000. Sviluppandosi dai suoni del reggae, il dancehall pop è tipicamente diverso nella sua fusione con la musica pop occidentale e la produzione di musica digitale. Anche il pop dancehall è diverso dal dancehall in quanto la maggior parte delle canzoni utilizza Patois giamaicano minore nei testi, consentendone la comprensione e il consumo a livello globale. Incorpora anche gli elementi chiave della musica pop di avere melodie, hook e il formato strofa-ritornello. Inoltre, il genere si allontana dal roots reggae le origini della musica reggae nella protesta sociale e politica, ora incentrato sui testi su feste, balli e sessualità.

All'inizio degli anni 2000, il dancehall pop ha fatto il suo ingresso nelle classifiche dell'industria musicale mainstream globale. Negli anni 2010 il dancehall pop è diventato un genere popolare utilizzato da più artisti e produttori di musica occidentale, con numerose canzoni in cima alle classifiche che affermano il suo successo di pubblico di massa.

Note  

Dancehall reggae
Reggae
Reggae fusion